В математике, особенно в теории матриц и комбинаторике, ма́трица Паска́ля — это бесконечная матрица, элементами которой являются биномиальные коэффициенты. Существует три варианта расположения элементов в матрице: в виде верхнетреугольной, нижнетреугольной или симметричной матрицы. 5×5-ограничения таких матриц имеют вид:

Верхнетреугольная матрица: 

нижнетреугольная матрица 

симметричная матрица 

Эти матрицы удовлетворяют соотношению Sn = LnUn. Отсюда легко видеть, что все три матрицы имеют единичный определитель, так как определитель треугольных матриц Ln и Un равен произведению их диагональных элементов. Другими словами, матрицы Sn, Ln, и Un унимодулярны. След матриц Ln и Un равен n.

Элементы симметричной матрицы Паскаля имеют вид:

Эквивалентно:

Таким образом, след матрицы Sn равен

в зависимости от n образуя последовательность: 1, 3, 9, 29, 99, 351, 1275, … .

Построение 
Матрица Паскаля может быть построена посредством взятия экспоненты от поддиагональной или наддиагональной матрицей специального вида. В следующем примере строятся матрицы 7×7, но этот метод работает для любых n×n-матриц Паскаля. (Точками обозначены нулевые элементы.)

Важно отметить, что нельзя просто положить exp(A)exp(B) = exp(A + B) для n×n-матриц A и B, такое равенство имеет место только при AB = BA (то есть когда матрицы A и B коммутируют). В приведённом построении симметричных матриц Паскаля наддиагональные и поддиагональные матрицы не коммутируют. Таким образом, нельзя провести (возможно) ожидаемое упрощение, включающее сумму матриц.

Полезное свойство поддиагональных и наддиагональных матриц, используемое в данном построении - это их нильпотеность, то есть при возведении в достаточно большую целую степень они вырождаются в нулевую матрицу. (Смотри матрица сдвига для дальнейших деталей.) Так как обобщённые n×n-матрицы сдвига, которые тут используются, становятся равными нулю при возведении в степень n, то при вычислении матричной экспоненты необходимо рассматривать только первый n + 1 член бесконечного ряда, чтобы получить точный результат.

Варианты 
Интересные варианты могут быть получены посредством очевидных модификаций матриц PL7, от которых берётся экспонента.

Первый пример ниже использует квадраты значений в PL7 вместо исходных и приводит к построению 7×7-матрицы Лагерра (матрицы, элементами которой являются полиномы Лагерра). 

(Матрица Лагерра на самом деле использует другое масштабирование и знаки некоторых коэффициентов.)

Второй пример использует v(v + 1) в качестве элементов, если v— элементы исходной матрицы. Он приводит к построению 7×7-матрицы Лаха (матрицы с элементами в виде чисел Лаха).

Использование v(v − 1) приводит к диагональному сдвигу вниз-вправо.

Третий пример использует квадрат исходной PL7-матрицы, делёный на 2, другими словами: биномиальные коэффициенты первого порядка  на второй поддиагонали и приводит к построению матрицы, которая возникает в связи с производными и интегралами от гауссовской функции ошибок:

Если обратить эту матрицу (например, снова беря экспоненту, но с другим знаком), то знаки коэффициентов меняются и дают коэффициенты производных гауссовской функции ошибок.

Другой вариант может быть получен при расширении исходной матрицы на отрицательные числа:

См. также 
 Треугольник Паскаля
 LU-разложение

Литература 
 G. S. Call and D. J. Velleman, "Pascal's matrices", American Mathematical Monthly, volume 100, (April 1993) pages 372–376

Ссылки 
 G. Helms Pascalmatrix in a project of compilation of facts about binomial&related matrices
 G. Helms Gauss-matrix 

 Weisstein, Eric W. Gaussian-function 
 Weisstein, Eric W. Erf-function 
 Weisstein, Eric W. "Hermite Polynomial." Hermite-polynomials 
 Endl, Kurt "Über eine ausgezeichnete Eigenschaft der Koeffizientenmatrizen des Laguerreschen und des Hermiteschen Polynomsystems". In: PERIODICAL VOLUME 65 Mathematische Zeitschrift Kurt Endl 
 "Coefficients of unitary Hermite polynomials Hen(x)" in the Online Encyclopedia of Integer Sequences  (Related to Gauss-matrix).

Типы матриц